Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Claro Open Colombia 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený australský tenista Bernard Tomic.

Vítězem dvouhry se stal opět druhý nasazený Bernard Tomic, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou trojku Adriana Mannarina po třísetovém průběhu 6–1, 3–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour, první od rok staré výhry na bogotském turnaji 2014.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Claro Open Colombia
ATP World Tour 2015